Kuckucksruf bezeichnet:
 den Ruf des Vogels Kuckuck
 ein dem Ruf des Kuckucks nachgeahmtes Orgelregister, siehe Kuckucksruf (Orgel)
 eine dem Ruf des Kuckucks nachgeahmte Tonfolge in Uhrwerken, siehe Kuckucksuhr
 ein Vorwarnsignal im Rundfunk vor einem Fliegeralarm (Deutsches Reich, 2. Weltkrieg)